Anna Hopkin – nuotatrice britannica
 David Hopkin – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Jonathan Hopkin Hill – politico britannico
 Lewis Brian Hopkin Jones – polistrumentista britannico
 Mary Hopkin – cantante britannica

Pagine correlate
Hopkins